Хворостинин — русская фамилия; имеет женскую форму Хворостинина.

Известные носители 
 Хворостинин, Андрей Иванович (ум. 1604) — князь, по прозванию Старко, окольничий и воевода.
 Хворостинин, Дмитрий Иванович (ум. 1591) — опричный воевода царя Ивана Грозного.
 
 Хворостинин, Пётр Иванович (ум. 1592) — русский военный и государственный деятель, воевода и наместник рязанский.
 Хворостинин, Тимофей Иванович (в монашестве Тихон; ум. 1576) — епископ Русской церкви, архиепископ Казанский и Свияжский
 
 Хворостинин, Юрий Дмитриевич (ум. 1639) — князь, рославльский воевода м глава Пушкарского приказа.

См. также 
 Хворостинины — дворянский род